Hultqvist ist der Name folgender Personen:

 Bengt Hultqvist (1927–2019), schwedischer Physiker
 Peter Hultqvist (* 1958), schwedischer Politiker